О́лни () — англоязычная фамилия и топоним.

Люди 
 Ричард Олни (1835—1917) — американский политик.
 Стивен Олни (1812—1878) — американский ботаник и предприниматель.

Топонимы 
  — город в Бакингемшире, Великобритания.

США
  — город в Иллинойсе.
 Олни — тауншип в Миннесоте.
  — статистически обособленная местность и невключённая территория в Мэриленде.
 Олни — город в Техасе.